Patrician in inglese vuol dire patrizio.

Vari 
Patrizio onorificenza oppure titolo in uso nel passato.

Videogiochi 
The Patrician, videogioco della Ascaron Entertainment anche detto Patrician I
Patrician II, videogioco della Ascaron Entertainment
Patrician III - Impero dei mari, videogioco della Ascaron Entertainment anche detto Patrician III
Patrician IV, videogioco della Gaming Minds Studios